Cabeza de gato puede referirse a:

 Cabeza de gato, un plato típico de Colombia; o 
 el nombre común de la planta Tribulus terrestris.